De wereldkampioenschappen schaatsen junioren 2001 werden op 23, 24 en 25 februari 2001 gereden op de ijsbaan Kardinge te Groningen. 

De Nederlandse Frédérique Ankoné en de Japanner Shingo Doi werden junioren wereldkampioen.

Dag 1

500 meter jongens

500 meter meisjes

3000 meter jongens

Dag 2

1000 meter meisjes

1500 meter jongens

1500 meter meisjes

Dag 3

3000 meter meisjes

5000 meter jongens

Eindklassement

Meisjes

Jongens 

Langebaanschaatsen in 2001
Schaatsen in Groningen (provincie)
Sportevenement in Groningen (stad)
 2001
Schaatsen 2001